Gregor Slak, slovenski hokejist, * 7. maj 1983, Ljubljana.

Slak je kariero začel v klubu HK Slavija v sezoni 2000, od sezone 2004 do 2008 pa je igral za HDD ZM Olimpijo.

Pregled kariere

|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 12
| 1
| 2
| 3
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 7
| 4
| 0
| 4
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 13
| 0
| 2
| 2
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 11
| 8
| 5
| 13
|
| 12
|
| 4
| 4
| 0
| 4
|
| 4
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 19
| 4
| 4
| 8
|
| 40
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 16
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 14
| 2
| 5
| 7
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 22
| 6
| 4
| 10
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 24
| 5
| 7
| 12
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 24
| 10
| 10
| 20
|
| 12
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +2
| 0
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 25
| 22
| 10
| 32
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edinburgh Capitals
| Elite (UK)
| 06/07
|
| 36
| 14
| 12
| 26
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edinburgh Capitals
| Challenge Cup
| 06/07
|
| 4
| 1
| 5
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 12
| 6
| 6
| 12
|
| 12
|
| 5
| 2
| 0
| 2
|
| 4
|-
| HDD ZM Olimpija
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 20
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 9
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| HC Milano
| Italijanska 2. liga
| 08/09
|
| 29
| 18
| 8
| 25
|
| 22
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|-
| HDK Maribor
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 27
| 13
| 15
| 28
|
| 14
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
| 3
| 3
| 0
| 3
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |344
| bgcolor="#7FFF00" |126
| bgcolor="#7FFF00" |103
| bgcolor="#7FFF00" |228
| bgcolor="#7FFF00" |-7
| bgcolor="#7FFF00" |246
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |21
| bgcolor="#7FFF00" |12
| bgcolor="#7FFF00" |33
| bgcolor="#7FFF00" |+2
| bgcolor="#7FFF00" |26
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti HC Milano
Hokejisti HDK Maribor
Ljubljanski športniki